Babil, puede referirse a:
 Babil de Antioquía, mártir y santo del .
 Babil de Pamplona, mártir y santo del 
 Gobernación de Babil, una de las dieciocho gobernaciones que conforman la República de Irak.